Di Cola ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuele Di Cola (* ?), italienischer Kameramann und Regisseur
 Gennaro Di Cola (~1320–~1370), italienischer Maler
 Martín Di Cola (* ?), argentinischer Rennfahrer